Pecha může být:

příjmení osob
 Erik Pecha (* 1996) – slovenský fotbalový obránce
 František Pecha (1914–1970) – český a československý politik, poúnorový funkcionář a poslanec KSČ
 Ivan Pecha (* 1986) – slovenský fotbalista
 Jan Pecha (* 1971) – český režisér
 Jiří Pecha (1944–2019) – český herec
 Jiří Pecha (1971) – český fotbalista
 Peter Pecha (* 1989) – slovenský herec a zpěvák

jiný význam
 Pecha Kucha – japonský projekt setkávání architektů a výtvarníků
 Tel Pecha – pahorek v severním Izraeli

Podobná příjmení 
 Pech

Česká příjmení